Zápasy o postup do Světové skupiny (respektive o setrvání v ní) proběhly o víkendu 25. a 26. dubna 2009.

Španělsko - Srbsko

Francie - Slovensko

Německo - Čína

Argentina - Ukrajina 

Světová skupina - Baráž 2009